Милер има више значења:
 Округ Милер (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Милер (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Милер (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Милер (Ајова), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Ајова
 Милер (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Милер (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Милер (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури

Особе 
 Милер (фудбалер)
 Андре Милер, амерички кошаркаш
 Артур Милер, амерички књижевник
 Боди Милер, амерички скијаш
 Бред Милер, амерички кошаркаш
 Валтер Милер, немачки физичар
 Вентворт Милер, амерички глумац
 Герд Милер, немачки фудбалер
 Глен Милер, амерички џез музичар
 Данијел Милер, швајцарски играч керлинга
 Дитер Милер, немачки фудбалер
 Доминик Милер, британски гитариста
 Инес Милер, источнонемачка атлетичарка
 Квинси Милер, амерички кошаркаш
 Лукас Милер
 Мартина Милер, немачка тенисерка
 Мајк Милер, амерички кошаркаш
 Мелиса Милер, аустријска новинарка
 Мери Ен Милер, новозеландска активисткиња за женска права
 Ото Милер, немачки сликар
 Паул Херман Милер, швајцарски биохемичар
 Рамон Милер, бахамски атлетичар
 Реџи Милер, амерички кошаркаш
 Сијена Милер, америчка глумица
 Томас Милер, немачки фудбалер
 Френк Милер, амерички стрип-аутор и филмски редитељ
 Хајнер Милер, немачких драматург и позоришни редитеља
 Хајнрих Милер, шеф Гестапоа
 Хелмар Милер, западнонемачки атлетичар
 Хенри Милер, амерички књижевник
 Херта Милер, немачка књижевница
 Џорџ Милер (р. 1945), аустралијски је редитељ, продуцент и сценариста